Amerikai Egyesült Államok
 Colbert (Georgia)
 Colbert (Oklahoma)
 Colbert (Washington)

Nevek
 Colbert (vezetéknév)